12 Play — дебютный студийный альбом американского R&B и соул исполнителя R. Kelly, выпущенный 9 ноября 1993 года лейблом Jive Records.
Сингл «Bump’n’Grin» побил рекорд пребывания на первом месте в ритм-энд-блюзовых чартах.

Список композиций 
Все песни исключая те, которые с комментариями, написаны R. Kelly

Участники записи 
 Все песни были написаны, спродюсированы и аранжированы R. Kelly.
 Дополнительно в выпуске участвовали Timmy Allen над композициями «Your Body’s Calling», «Homie Lover Friend», «Summer Bunnies» и «12 Play».
 Исполнительный продюсер — Barry Hankerson.

Примечания

Литература

Ссылки 
 12 Play на Discogs
 

Альбомы R. Kelly
Альбомы Jive Records
Альбомы, спродюсированные R. Kelly
Дебютные альбомы 1993 года